Silje Øyre Slind (ur. 9 lutego 1988) – norweska biegaczka narciarska, reprezentantka klubu Oppdal IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Silje Øyre Slind pojawiła się 7 kwietnia 2006 roku podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie zajęła 26. miejsce w sprincie techniką dowolną. Nigdy nie wystartowała na mistrzostwach świata juniorów. W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 19 listopada 2011 roku w Sjusjøen, zajmując 32. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła nieco ponad rok później, 5 grudnia 2012 roku w Lillehammer, gdzie zajęła piętnaste miejsce sprincie stylem dowolnym. Swój najlepszy wynik w zawodach tego cyklu osiągnęła 24 stycznia 2015 roku w Rybińsku, gdzie była szósta w sprincie techniką dowolną.

Jej siostry Astrid i Kari również są biegaczkami.

Osiągnięcia

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 7 marca 2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988